Andreoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Andreoni (1720–1797), italienischer Opernsänger (Alt-Kastrat)
 James Andreoni (* 1959), US-amerikanischer Ökonom
 Luis Andreoni (auch: Luigi Andreoni; 1853–1936), italienischer Ingenieur und Architekt
 Rosanna Andreoni († 2017), italienische Kostümbildnerin